Galuh (dorp)
Galuh (regentschap)